Ravnshøj kan have flere betydninger:

Geografisk 

 Ravnshøj (Frederikshavn Kommune) – landsby beliggende ca. 8 km vest for Frederikshavn i Åsted Sogn.

 Ravnshøj (høj) – areal med en mindre høj på 29 meter beliggende ca. 10 km nordøst for Thisted i Østerild Sogn.

 Ravnshøje – areal med en mindre høj på 41 meter beliggende ca. 4 km vest for Thisted i Sjørring Sogn .